Tiga – kanadyjski DJ i producent muzyczny (Tiga Sontag)
 Tiga – jedna z Wysp Lojalności w Nowej Kaledonii

 pseudonim haitańskiego malarza i rzeźbiarza - Jeana-Claude'a Garoute'a
 TIGA – standard interfejsu graficznego (architektura graficzna) stworzony przez Texas Instruments
 Tiga Race Cars
 The Independent Games Developers Association